Petry oder Pétry ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 

 Angelica Petry-May (1933–2018), deutsche Cellistin und Musikpädagogin, siehe Angelica May
 Ann Petry (1908–1997), US-amerikanische Schriftstellerin
 Augustinho Petry (* 1938), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Rio do Sul
 Axel Petry (* um 1950), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Brigitt Petry (1943–1971), deutsche Sängerin und Komponistin

 Erik Petry (* 1961), deutscher Historiker
 Erika Schmid-Petry (* 1943), deutsche Politikerin (FDP), MdA
 Franz Petry (1889–1915), deutscher Ökonom
 Frauke Petry (* 1975), deutsche Chemikerin, Unternehmerin und Politikerin
 Friedrich Ludwig Petry (1840–1927), deutscher Jurist und Richter
 Georg Petry (1890–1970), deutscher Architekt 
 Günther Petry (* 1949), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Kehl
 Heinrich Petry (1832–1904), deutscher Bildhauer
 Heinz Petry (1928–1945), deutscher Hitlerjunge und Spion
 Ilse Petry (1918–2018), deutsche Schauspielerin, siehe Ilse Petri
 Irène Pétry (1922–2007), belgische Politikerin (PS) und Richterin
 Jeff Petry (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Johann Thomas Petry (1720–1799), deutscher Baumeister
 Karl Ulrich Petry (1957–2020), deutscher Gynäkologe
 Kerstin Petry (* 1971), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Lasse Petry (* 1992), dänischer Fußballspieler
 Leo Petry (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Leroy Petry (* 1979), US-amerikanischer Soldat
 Ludwig Petry (1908–1991), deutscher Historiker
 Manfred Petry (* 1953), deutscher Politiker (Freie Wähler)
 Marco Petry (* 1975), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Mathias Petry (* 1964), deutscher Schriftsteller, Journalist und Musiker
 Maurice Petry (* 1955), belgischer Radrennfahrer
 Michael Petry (* 1960), US-amerikanischer Installationskünstler und Autor
 Michael Petry (Fußballspieler) (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Nadine Petry (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Susanne Petry (* 1973), deutsches Fotomodell und Tänzerin
 Thilo Petry-Lassak, deutscher Kinderbuchautor
 Tanja Petry (* 1969), deutsche Filmeditorin
 Thomas Petry (* 1964), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Thorsten Petry (* 1976), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Ute Petry (1927–2009), deutsche Malerin
 Valentin Petry (1928–2016), deutscher Radrennfahrer
 Wilhelm Petry (Ingenieur) (1883–1936), deutscher Bauingenieur 
 Wilhelm Petry (Heimatforscher) (1899–1944), deutscher Lehrer, Natur- und Heimatforscher 
 Wolfgang Petry (* 1951), deutscher Schlagermusiker
 Yves Petry (* 1967), belgischer Schriftsteller und Journalist
 Zsolt Petry (* 1966), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Schlossgut Petry in Niedersgegen, Rheinland-Pfalz
 Petri

Weblinks 
 Petry bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname